Вук Бабић (Београд, 20. март 1938 — Трст, 25. октобар 1997) је био српски редитељ и сценариста. Био је ожењен са глумицом Снежаном Никшић са којом је добио ћерку Миону.

Редитељ 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|1
|1
|1
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|2
|4
|0
|0
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|2
|0
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|2
|1
|1
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|6
|8
|2
|1
|17
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1963. || 19000000 (кратки документарни филм) || /
|-
| 1964. || Хлеб (кратки документарни филм) || /
|-
| 1966. || Пре рата || /
|-
| 1968 1969. || ТВ Буквар (ТВ серија) || /
|-
| 1969. || Дошљаци (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Бура (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Бурна ноћ (ТВ филм) || /
|-
| 1971. || Улази слободан човек (ТВ филм) || /
|-
| 1972. || Бреме || /
|-
| 1972. || Слава и сан (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Савладати панику (кратки филм) || /
|-
| 1974. || Флоријановић (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Израда и откривање споменика Радоју Домановићу (кратки документарни филм) || /
|-
| 1976. || Besuchszeit (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1985. || Карло у Риму (кратки документарни филм) || /
|-
| 1989. || Масмедиологија на Балкану || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Балканска перестројка || /
|}

Сценариста 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!2000
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|2
|0
|0
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|4
|4
|2
|0
|1
|11
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1962. || Др || /
|-
| 1963. || 19000000 (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1964. || Хлеб (кратки документарни филм) || /
|-
| 1966. || Пре рата || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1974. || Савладати панику (кратки филм) || /
|-
| 1974. || Флоријановић (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Израда и откривање споменика Радоју Домановићу (кратки документарни филм) || /
|-
| 1976. || -{Besuchszeit}- (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1985. || Карло у Риму (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1989. || Масмедиологија на Балкану || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Леси се враћа (кратки филм) || /
|}

Глумац 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1968. || ТВ Буквар (ТВ серија) || Матичар
|}

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Дан четрнаести || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1938.
Умрли 1997.
Југословенски редитељи
Српски сценаристи
Југословенски сценаристи
Српски филмски редитељи
Српски телевизијски редитељи
Београђани на филму